Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1994 im Damendoppel im Badminton.

1. Runde 
  Doris Piché /  Claire Backhouse -  Jillian Haldane /  Aileen Travers: 15-12 / 8-15 / 18-14
  Jayne Plunkett /  Ann Stephens -  Martine Hennequin /  Marie-Josephe Jean-Pierre: 15-12 / 15-4
  Tung Chau Man /  Wong Chun Fan -  Wendy Shinners /  Song Yang: 15-7 / 15-9 / 7-15
  Lina Fourie /  Tracey Thompson -  Tjiyapo Mokobi /  Jennifer Seitshiro: 15-1 / 15-3
  Tammy Jenkins /  Rhona Robertson -  Juniah Safar /  Fauziah Mohd Salleh: 15-3 / 15-2
  Chan Oi Ni /  Cheng Yin Sat -  Lenora Headley /  Chalise Jordan: 15-0 / 15-0
  Kuak Seok Choon /  Zamaliah Sidek -  Maria Leyow /  Terry Leyow: 15-7 / 15-7
  Debra O’Connor /  Beverly Tang Choon -  Tebogo Modisane /  Tlamelo Sono: 15-0 / 15-2
  Elinor Middlemiss /  Jennifer Williamson -  Lisa Campbell /  Amanda Hardy: 5-15 / 15-12 / 15-4
  Obiageli Olorunsola /  Bisi Tiamiyu -  Gudrun Murray /  Ella Scholtz: 15-5 / 15-3
  Kelly Morgan /  Rachael Phipps -  Amanda Carter /  Sheree Jefferson: 15-8 / 15-8

2. Runde 
  Julie Bradbury /  Gillian Clark -  Doris Piché /  Claire Backhouse: 15-4 / 15-7
  Jayne Plunkett /  Ann Stephens -  Bianca Kustner /  Heidi Spinas: 15-8 / 15-3
  Lee Wai Leng /  Tan Lee Wai -  Tung Chau Man /  Wong Chun Fan: 15-2 / 15-3
  Tammy Jenkins /  Rhona Robertson -  Lina Fourie /  Tracey Thompson: 15-5 / 15-9
  Chan Oi Ni /  Cheng Yin Sat -  Kuak Seok Choon /  Zamaliah Sidek: 15-9 / 15-4
  Joanne Goode /  Joanne Muggeridge -  Debra O’Connor /  Beverly Tang Choon: 15-6 / 15-8
  Elinor Middlemiss /  Jennifer Williamson -  Obiageli Olorunsola /  Bisi Tiamiyu: 15-2 / 15-7
  Si-an Deng /  Denyse Julien -  Kelly Morgan /  Rachael Phipps: 15-1 / 15-9

Ergebnisse ab Viertelfinale

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com
 tournamentsoftware.com

Badminton
1994
Badminton 1994
Badmintonwettbewerb in Victoria (British Columbia)
Frauenbadmintonwettbewerb